Als digitalen Film bezeichnet man:

 in der Digitalfotografie ein elektronisches Speichermedium, das den fotografischen Film ersetzt
 ein Produkt des Herstellers Silicon Film, siehe (e)film
 Digitales Kino